FA Cup 2013-2014 – edizione del torneo di calcio inglese
 FA Cup 2013-2014 – primo turno preliminare del torneo
 FA Cup 2013-2014 – secondo turno preliminare del torneo
 FA Cup 2013-2014 – turno extra preliminare del torneo
 FA Cup 2013-2014 – turno preliminare del torneo